Појам Албион може да се односи на:
Албион, стари назив за острво Велика Британија
Албион (Вашингтон), град у САД у држави Вашингтон
Албион (Илиноис), град у САД у држави Илиноис.